Те́рни () — итальянский город с 110 940 жителями, столица одноимённой провинции в Умбрии. Расположен на реке Нера, в ста километрах к северо-востоку от Рима.

История 
Археологические находки свидетельствуют, что эта местность была заселена уже в бронзовом веке (ХХ в. до н. э.). Город основали умбры в VII в. до н. э. В III в. до н. э. город был покорён римлянами и вскоре стал важным муниципием на Фламиниевой дороге. В конце I в. до н. э. — первой половине I в. н. э. в городе (который римляне называли Интерамна) были построены храмы, термы, театр и амфитеатр. В Интерамне родился император Марк Клавдий Тацит. В III веке епископом города был христианский святой Валентин Интерамнский, ныне покровитель города.

После завоевания Италии лангобардами город потерял значение и вошёл в состав Сполетского герцогства. В 1100 году город стал свободной коммуной, начался новый период его расцвета. В 1174 году Терни был разграблен легатом Фридриха Барбароссы архиепископом Кристианом Майнцким.

Как многие итальянские коммуны Позднего Средневековья, город был вовлечён в борьбу между гвельфами и гибеллинами. Затем вошёл в состав Папской области. В XVI веке началось промышленное развитие города, связанное с добычей железа. 

В конце XIX века, уже в составе Королевства Италии, Терни переживает промышленный расцвет. В 1927 город стал столицей провинции. Наличие крупных промышленных предприятий сделало город мишенью массированных союзнических бомбардировок в ходе Второй мировой войны, в результате которых было разрушено 80 % застройки. Однако после войны Терни возобновил промышленное развитие и по сей день остаётся крупным индустриальным центром страны.

Основные достопримечательности 

 Римский амфитеатр (Anfiteatro Fausto), 32 г. до н. э.
 Кафедральный собор (Cattedrale di Santa Maria Assunta), построен XVII в. на месте собора VI в.
 Церковь святого Франциска (San Francesco), XIII в.
 Церковь святого Спасителя (San Salvatore), XI в.
 Базилика святого Валентина (San Valentino), построена в XVII веке на месте раннесредневекового храма
 Дворец Спада (Palazzo Spada), XV в., ныне городская ратуша

В 7,7 км от города находится водопад Марморе (Cascata delle Marmore) — рукотворный водопад древнеримского периода. Высота — 165 метров.

Культура 
Покровителем города считается Валентин Интерамнский, чьи мощи хранятся в базилике, носящей его имя. День города отмечается 14 февраля. До 1600 года он был сопокровителем города вместе со свв. Анастасием и Прокулом.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт муниципалитета Терни

Города Италии